Мачо и ботан () может означать:
 «Мачо и ботан» — серия американских комедийных фильмов.
 «Мачо и ботан» — фильм 2012 года.
 «Мачо и ботан 2» — фильм 2014 года.